0 може бити:

 0 (број), неутрални елемент адиције или број елемената празног скупа.
 0 (година), апстрактна година која у хришћанском рачунању не постоји.
 Нулти вектор, нулти елемент векторског простора.
 Нулта крвна група, крвна група.